Фёдор Боссе:
 Боссе, Фёдор Карлович (1832 — ?) — генерал-майор русской императорской армии.
 Боссе, Фёдор Эмильевич — русский контр-адмирал, участник русско-японской и первой мировой войн